Люфер:

 «Люфер» — галера Балтийского флота Российской империи 1726 года постройки.
 «Люфер» — галера Балтийского флота Российской империи 1757 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.